«What the Hell» () — перший сингл четвертого студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «Goodbye Lullaby». В США пісня вийшла 10 січня 2011.

Список пісень 
Цифрове завантаження
 "What the Hell" – 3:39
CD-сингл для Німеччини та США / digital bundle
 "What the Hell" – 3:39
 "What the Hell" (instrumental) – 3:38
CD-сингл для Японії
 "What the Hell" – 3:39
 "Alice" (extended version) – 5:00
 "What the Hell" (instrumental) – 3:39
Інші версії
 "What the Hell" (Bimbo Jones remix) – 4:10
 "What the Hell" (Bimbo Jones club mix) – 7:31
 "What the Hell" (Benny Benassi remix) - 5:12

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2011
Сингли 2011
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Пісні, написані Максом Мартіном
Сингли RCA Records
Англомовні пісні
Поппісні